! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 138001–138100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 138101–138200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 138201–138300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 138301–138400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 138401–138500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 138501–138600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 138601–138700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 138701–138800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 138801–138900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 138901–139000 [ editare]

Lista planetelor minore (138001-139000)